Марко Тепавац (5. април 1994, Београд, Србија) је српски тенисер који игра на АТП туру. Његов највећи успех је освајање турнира у Узбекистану, што му је прва титула на челенџерима у каријери. Најбољи пласман на АТП листи му је 174. место на којем је био 24. октобра 2016. и у дублу 584. место на којем је био 19. јуна 2017. године.

Финала АТП челенџера и ИТФ фјучерса

Појединачно: 26 (19:7)

Парови: 7 (4:3)

Учинак на гренд слем турнирима у појединачној конкуренцији

Референце

Спољашње везе 

 Марко Тепавац на сајту АТП 
 Марко Тепавац  на сајту ИТФ 

Рођени 1994.
Српски тенисери